Beaconsfield – miasto w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Beaconsfield – miasto w Iowa (USA)
 Beaconsfield – miasto w Quebec (Kanada)
 Beaconsfield – miasto w Sydney (Australia)
 Beaconsfield – miasto na Tasmanii (Australia)